BLOB — uma estrutura de dados binários (computação)
Blob (ser vivo)  — organismo protista denominado Physarum polycephalum
 Binary blob — termo usado no jargão open source para descrever um código objeto para o qual não se disponibiliza o seu código-fonte
 Blob (Marvel Comics) — personagem de histórias em quadrinhos do Universo Marvel
 The Blob — filme de terror de 1958; A Bolha Assassina (título no Brasil) ou Blob - Outra Forma de Terror (título em Portugal)
 The Blob (1988) — remake do filme de 1958